Тесновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тесновка — деревня в Клецком районе Минской области.

Украина 
 Тесновка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Тесновка — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Тесновка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Тесновка — до 1963 г. название села Малиновка в Брусиловском районе Житомирской области.